Magosha ou Małgorzata (prononciation : ) est un prénom polonais féminin, venu du grec ancien Margarita (μαργαρίτα), signifiant perle. 

On trouve également des racines communes avec le sanskrit manjari (mən'jə'ri:), fleurs. Ce prénom trouve des équivalents dans de nombreuses langues européennes : Margaret, Marguerite, Margot, Natacha... On trouve également des diminutifs de ce prénom en polonais : Małgośka, Małgosia, Gosia, Gośka, Gosieńka, Gosiunia.

Personnalités 

 Goshka Macuga
 Gosia Andrzejewicz
 Gosia Baczyńska
 Małgorzata Budzowska
 Małgorzata Dąbrowska
 Malgorzata Dubiel, mathématicienne polonaise vivant au Canada
 Małgorzata Dydek
 Małgorzata Foremniak
 Małgorzata Gebel
 Małgorzata Grajcar
 Małgorzata Grebowicz
 Małgorzata Jaremko
 Małgorzata Jasińska
 Małgorzata Klara
 Małgorzata Korolkiewicz
 Małgorzata Kosik
 Małgorzata Kowalski
 Małgorzata Kożuchowska
 Małgorzata Omilanowska
 Małgorzata Pritulak
 Małgorzata Szewczyk
 Małgorzata Tusk
 Małgorzata Uściłowska
 Małgorzata Wiejak
 Małgorzata Wypych
 Małgorzata Wysocka

Notes et références 

Prénom polonais
Prénom féminin